Pediculus — род насекомых из семейства Вши настоящие. Встречаются по всему миру.

Описание 
Паразиты человека и других приматов. Имеют эпидемиологическое значение. Платяная вошь является переносчиком сыпного, возвратного тифа и других риккетсиозов.
Включает несколько видов или подвидов, объединяемых в один вид. Головная и платяная вши свободно скрещиваются и дают плодовитое потомство, хотя имеют некоторые морфологические и биологические отличия.

Классификация 
  
  — Человеческая вошь
 Головная вошь ()
 Платяная вошь (, иногда просто Pediculus corporis)

Примечания

Литература 
 Durden, L. A.; Musser, G. G. 1994: The sucking lice (Insecta, Anoplura) of the world: a taxonomic checklist with records of mammalian hosts and geographic distributions. Bulletin of the American Museum of Natural History, (218):1—90.

Пухоеды и вши